Ferner bezeichnet: 
 Ferner (Toponym), ‚Gletscher‘ im Tiroler Raum

Ferner ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Ferner (* 1973), österreichischer Kabarettist und Schauspieler
 Dieter Ferner (* 1949), deutscher Fußballtorwart
 Diethelm Ferner (* 1941), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Elke Ferner (* 1958), deutsche Politikerin (SPD)
 Finn Ferner (1920–2001), norwegischer Segler
 Hans Ferner (1928–1982), deutscher Politiker (SPD)
 Hans-Peter Ferner (* 1956), deutscher Leichtathlet
 Helmut Ferner (1912–1998), deutscher Anatom
 Helmut Ferner (Polizeioffizier) (1933–2008), deutscher Polizeioffizier und Generalmajor der Volkspolizei
 Johan Ferner (1927–2015), norwegischer Segler und Geschäftsmann
 Joschka Ferner (* 1996), deutscher Basketballspieler
 Katharina Johanna Ferner (* 1991), österreichische Schriftstellerin
 Max Ferner (1881–1940), deutscher Theaterschauspieler, Schriftsteller und Drehbuchautor
 Per Arne Ferner (* 1985), norwegischer Jazz- und Fusionmusiker

Siehe auch:
 Verner